Эмерсон Лейте ди Соуза Жуниор ( более известный, как Эмерсон Роял или просто Эмерсон ; ) — бразильский футболист, защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Клубная карьера 
Эмерсон — воспитанник клуба «Понте-Прета». 22 февраля 2017 года в матче Лиги Паулиста против «Линенсе» он дебютировал в основном составе. 5 ноября в поединке против «Байи» Эмерсон дебютировал в бразильской Серии А. 3 апреля 2018 года в поединке Лиги Паулиста против «Мирасола» Эмерсон забил свой первый гол за «Понте-Прета».

В апреле 2018 года Эмерсон перешёл в «Атлетико Минейро». 19 мая в матче против «Крузейро» он дебютировал за новый клуб. 30 сентября в поединке против «Спорт Ресифи» Эмерсон забил свой первый гол за «Атлетико Минейро».

Международная карьера 
В 2019 году в составе молодёжной сборной Бразилии Эмерсон принял участие в чемпионате Южной Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Уругвая, Эквадора, Аргентины, а также дважды Венесуэлы и Колумбии.

В 2021 году в составе сборной Бразилии стал серебряным призёром Кубка Америки.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Барселоны»

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»